

Políticos 
Michael Wilson (político canadense) — político e diplomata
Michael Wilson (político australiano) — australiano

Desportistas 
Michael Wilson (futebolista) — futebolista neozelandês
Michael Wilson (basquetebolista) — basquetebolista estadunidense
Michael Wilson (futebol australiano) — jogador de futebol australiano
Michael Wilson (ciclista) — ciclista australiano
Mike Wilson (beisebol) — beisebolista americano

Profissionais de cinema e televisão 
Michael Wilson (apresentador) — jornalista britânico, apresentador do Sky News
Michael Wilson (roteirista) (1914-1978) — roteirista de filmes estadunidense
Michael Wilson (diretor) (n 1964) — diretor de teatro norte-americano
Michael G. Wilson — produtor e roteirista de filmes de James Bond

Desambiguações de antropônimos